Come Again (John Dowland), een lied van John Dowland uit 1597
 Come Again (The Jaggerz), een album van The Jaggerz uit 1975
 Come Again (pour que ça sonne funk), een lied van Suprême NTM uit 1995
 Come Again 2, een lied van Suprême NTM uit 1996
 Come Again (M-Flo), een lied van M-Flo uit 2001
 Come Again (Thornley), een album van Thornley uit 2005
 Come Again (The Quetzal), een lied van Soluna Samay uit 2012
 Come again (Ronnie Flex), een lied van Ronnie Flex in samenwerking met Boef uit 2017